Molekulska formula -{C21H27NO}- se može odnositi na:

 Benproperin
 Difenidol
 Izometadon
 Levometadon
 Метадон